В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of California 1977, який проходив в рамках Туру WTA 1977, Сью Баркер здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Вейд 6-3, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (півфінал)
  Сью Баркер (Переможниця)
  Вірджинія Вейд (фінал)
  Сью Баркер (півфінал)

 Бетті Стеве (чвертьфінал)
 Вірджинія Вейд (чвертьфінал)
 Венді Тернбулл (2-ге коло)
 Крістін Шоу (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

1977